Огур — село в Балахтинском районе Красноярского края России. Является административным центром Огурского сельсовета.

География 
Село расположено в 23 км к востоку от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 335 мужчин и 347 женщин из 682 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района